Вавилов
 Вавилов Микола Іванович (1887—1943) — російський і радянський вчений-генетик, ботанік, академік АН СРСР і АН УРСР.
 Вавилов Олег Михайлович (нар. 1950) — радянський і російський актор театру і кіно, Народний артист Російської Федерації (1996).
 Вавилов Сергій Іванович (1891—1951) — радянський фізик, засновник наукової школи фізичної оптики в СРСР, академік (1932) і президент Академії наук СРСР (з 1945).
Вавилова
 Вавилова Наталія Дмитрівна (нар. 1959) — радянська кіноактриса («Москва сльозам не вірить»).
Вавілов
 Вавілов Володимир Федорович (1925—1973) — російський музикант часів СРСР, майстер музичних інструментів, невизнаний композитор.
 Вавілов Костянтин Васильович (1945—2009) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту міжнародного класу з бадмінтону, 2-разовий володар Кубка Європи, 32-разовий чемпіон СРСР, 42-разовий чемпіон України, член Національного олімпійського комітету, віце-президент Федерації бадмінтону України.
 Вавілов Петро Петрович — радянський селекціонер, президент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна.

Російські прізвища